Eisenbahnunfall von Atlantic City steht für:

 Eisenbahnunfall von Atlantic City (1896)
 Eisenbahnunfall von Atlantic City (1906)